Jaworek bezeichnet:

 die Gemeinde Javorek in Tschechien
 die Ortschaft Jaworek (Międzylesie) in Polen

Jaworek ist der Familienname folgender Person:
 Christina Jaworek (* 1986), deutsche Fußballschiedsrichterin, siehe Christina Biehl
 Tomasz Jaworek (* 1970), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Javurek
 Jawurek